Miejscowości w USA:
 Rib Mountain – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Rib Mountain – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Rib Mountain (ang. Rib Mountain Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon